Miejscowości w USA:
 Newark Valley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Newark Valley – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
Gminy w USA:
 Newark Valley (ang. Newark Valley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga